Klęczany est le nom de plusieurs localités en Pologne :

 Klęczany (Gorlice)
 Klęczany (Basses-Carpates)
 Klęczany (Nowy Sącz)

Homonymie de toponyme